

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабіни — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабіни — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіни — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабіни — частина міста Єдличі в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґрабіни — частина села Радзіце-Мале в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабіни — частина села Брудзевиці в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабіни — частина села Неводна в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабіни — колонія в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабіни — лісова осада в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки